Женский кубок УЕФА 2006/07 — 6-й розыгрыш Женского кубка УЕФА. Победителем турнира впервые в истории стал представитель Англии — лондонский «Арсенал», в финале по сумме двух матчей переигравший шведский «Умео».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Групповой турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Статистика турнира на rsssf.com

2006 год в женском футболе
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
2006
2007 год в женском футболе